Adrian Foster je lahko:

 Adrian Foster (* 1982), kanadski hokejist
 Adrian Foster (nogometaš) (* 1971), angleški nogometaš